Pierre-Amédée Zédé (1791-1863), ingénieur des constructions navales français, et père d'Émile et de Gustave ;
 Gustave Zédé (1825 - 1891), ingénieur naval français, et inventeur du Gymnote, premier sous-marin torpilleur opérationnel français ;
 dont le nom a été donné à plusieurs submersibles français, dont le premier lancé en 1893 (sous-marin Gustave Zédé) ;
 Émile Zédé, (1827 - 1900), amiral français du , frère du précédent ;
 Le Château Labégorce-Zédé, un domaine viticole dans le Médoc, qui fut propriété de la famille Zédé ;
 Zede (beatboxeur), musicien suisse, champion du monde de beatbox depuis .

Homonymie de patronyme